Двейн Норріс (,  8 січня 1970, Сент-Джонс) — канадський хокеїст, що грав на позиції правого нападника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1992 року.

1990 року був обраний на драфті НХЛ під 127-м загальним номером командою «Квебек Нордікс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Квебек Нордікс», «Анагайм Дакс», «Кельнер Гайє» та «Франкфурт Лайонс».

Виступав за збірну Канади.

Кар'єра тренера та управлінця 
 Генеральний директор ХК «Франкфурт Лайонс» (2007—2010).
 Помічник тренера юніорської команди ХК «Оклендські грізлі» (U16) (2017—2018).

Статистика 
Джерело:

Клубні виступи

Збірна 

Без участі Team Canada у International (1993—1994)

Відзнаки

Примітки

Посилання 
 
 
 Хокейний тренер Двейн Норріс  на сайті Eliteprospects  

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1994
Призери зимових Олімпійських ігор 1994
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти «Франкфурт Лайонс»
Задрафтовані «Квебек Нордікс»
Канадські срібні олімпійські медалісти